Copa del Mediterráneo puede referirse a los siguientes torneos deportivos:
Copa del Mediterráneo (Rugby League),  competición internacional de rugby league disputada por selecciones nacionales masculinas.
Copa del Mediterráneo (Génova), torneo amistoso de clubes de fútbol jugado en Génova, Italia.